Le Grand Prix de Malaisie peut faire référence à :
 Le Grand Prix automobile de Malaisie, une épreuve de Formule 1.
 Le Grand Prix moto de Malaisie, une épreuve de vitesse moto.